Désveaux est un nom de famille notamment porté par :

 Emmanuel Désveaux (1956-), anthropologue français ; 
 Gilbert Désveaux (1964-), metteur en scène français.

Voir aussi